Boselli ist der Familienname folgender Personen:

 Élisabeth Boselli (1914–2005), französische Militär- und Zivilpilotin
 Enrico Boselli (* 1957), italienischer Politiker
 Felice Boselli (1650–1732), italienischer Maler
 Giovanni Boselli (1924–2007), italienischer Comiczeichner

 Mauro Boselli (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Paolo Boselli (1838–1932), italienischer Politiker
 Pietro Boselli (1712–um 1765), italienischer Maler
 Tony Boselli (* 1972), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Radio-Sportkommentator